Dehnert ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Dehnert (1928–1983), niederländischer Tennisspieler
 Gonca Türkeli-Dehnert (* 1975), deutsche Verwaltungsjuristin, Ministerial- und politische Beamtin
 Hans Dehnert (1915–1981), deutscher Kapitän zur See und Lektor
 Juliane Dehnert (* 1972), deutsche Wirtschaftsinformatikerin, siehe Juliane Siegeris
 Karl Otto Dehnert (1919–2004), deutscher Politiker (FDP), Bürgermeister von Wuppertal
 Max Dehnert (1893–1972), deutscher Komponist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Denert
 Dähnert
 Dennert